Nathalie Potain (1966-2009), femme de lettres française.
 Faustin Potain (1898-1968), fondateur en 1928 de la société Potain, fleuron de l'industrie française durant les Trente glorieuses devenu numéro un mondial de la grue.
 Pierre Charles Édouard Potain (1825-1901), médecin français.
 Victor-Maximilien Potain (1759-1841), peintre français.
 Nicolas Marie Potain (1723-1790), architecte français.

Potin peut être une variante orthographique de potin, alliage de cuivre, d'étain et de plomb.